Epiblema kan syfta på:

 Epiblema (djur) – ett släkte av fjärilar
 Epiblema (växter) – ett släkte av växter